Ушарба́й () — топоним в Забайкальском крае Российской Федерации.

 Се́льское поселе́ние «Ушарбай» — муниципальное образование в Могойском районе.
 Ушарбай — село в Могойском районе Агинского Бурятского округа Забайкальского края. Административный центр сельского поселения «Ушарбай».

См. также 
 село Новый Ушарбай
 хутор Западный Ушарбай